Терри Р. Спенс (; род. 30 ноября 1941) — государственный деятель США, политик из Нью-Касл (штат Делавэр). Он является членом Республиканской партии, и работал в Генеральный ассамблее штата Делавэр Спикером Палаты представителей Делавэра.

Ранние годы и семья 

Спенс родился в г. Уилмингтон (Делавэр) и вырос в Нью-Касл, штат Делавэр. Его отец, Эрнест С. Спенс, младший, был патрульным в полиции штата и кандидатом на шестой избирательный срок окружного совета Нью-Касл в 1972 году.

Спенс получил  степень бакалавра в Уилмингтонском университете. Сейчас он является лоббистом нескольких законопроектов. Спенс также служил ВВС Национальной гвардии штата Делавэр . У него и у его жены Нэнси четверо детей: Терри, Грег, Марк и Лаура. Они живут в Стратфорде, близ Нью-Касл. Его сыновья Грег и Марк пошли по стопам отца, став патрульными полиции штата Делавэр.

Представитель штата 

Спенс работал в следующих комитетах:

 Этики
 Национальной Безопасности
 Администрации Палаты
 Правил внутреннего распорядка
 Труда
 Законодательного совета
 По делам ветеранов

Спикер Палаты 

В 1987 году республиканцы в Палате представителей штата  избрали Б. Брэдфорд Барнс спикером. Тем не менее, Барнс умер во время своего срока вскоре после назначения. Спенс, который пришел работать в Палату представителей в том же году, что и Барнс, был избран, чтобы сменить Барнса в качестве спикера. Он работает на этой должности до сих пор, дольше всех проработав спикером Палаты в истории Генеральной Ассамблеи штата Делавэр . Он также занимает должность спикера дольше, чем любой из нынешних председателей законодательных органов штатов  в стране.

Губернаторские выборы 2000 года 

В 2000 году Спенс решил баллотироваться на пост губернатора, но позже вышел из гонки для того, чтобы переизбираться в Палату представителей.

Примечания

Ссылки 
Законодательство
website Историческое общество Делавэра
Сайт библиотеки Университета Делавэра
Нью-Аркская бесплатная библиотека
Корбит-Каллоуэйская мемориальная библиотека

Выпускники Колледжа Голди–Биком
Выпускники Уилмингтонского университета